

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest nich 13, w tym 10 podstawowych
 Witoldów – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów 
 Witoldów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice 
 Witoldów – część wsi Niedźwiadka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Witoldów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta 
 Witoldów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Witoldów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Gołuchów
 Witoldów – przysiółek kolonii Antonin w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Górzno
 Witoldów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Witoldów – przysiółek w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk 
 Witoldów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin 
 Witoldów – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Witoldów – przysiółek wsi Budy w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Witoldów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków

Inne 
 Witoldów - nazwa wsi Aksmanice w latach 1977-1981

Zobacz też 
 Witoldowo